Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в 1949 году был создан Международной мотоциклетной федерацией (FIM), и является наистарейшим Чемпионатом мира в мотоспорте. Класс 50сс был введен в 1962 году, через 13 лет после проведения первого чемпионата. Название класса относится к максимально разрешенного рабочего объема двигателя мотоцикла, который может участвовать в соревнованиях в этом классе. В 1984 году 50сс был заменен на 80сс. Окончательно классы 50сс/80сс прекратили свое существование в 1989 году.

Чемпионы

В разрезе сезонов

Примечания 

Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 50cc
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 80cc